Іоанн Павло I (1912—1978) — 263-й Папа Римський
 Іоанн Павло II (1920—2005) — 264-й Папа Римський